Mikrometer steht für:
 μm, eine Längeneinheit von 10−6 m, siehe Meter #Mikrometer
 ein optisches Messinstrument, siehe Mikrometer (Optik) 
 Mikrometerschraube, ein Längenmessgerät, siehe Messschraube